Cart Wheel e българска метъл група основана във Варна през 1999 година.

Състав

Дискография

Външни препратки 
  Cart Wheel в Encyclopaedia Metallum

Български мелодични дет метъл групи
Музикални групи във Варна
Основани в България през 1999 година